Наапет Кучак — армянский поэт средневековья.
 Кучак — названное в честь него село в Армении.
 Кучак — персонаж романа Н. Томана «Джура».